Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova de biatló femenina sobre una distància de 7,5 quilòmetres en la modalitat d'esprint que, unida a la resta de proves, configurà el programa oficial dels Jocs.

La prova es realitzà el dia 13 de febrer de 2010 a les instal·lacions esportives de Whistler Olympic Park. Participaren un total de 89 biatletes de 31 comitès nacionals diferents.

Medaller

Resultats

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Biatló Esprint femení 
  www.vancouver2010.com - Biatló Esprint femení

Biatló als Jocs Olímpics d'hivern de 2010